У́лица Годовико́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Годовикова — улица в Казани.
 Улица Годовикова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Годовикова — улица в Днепре.

См. также 
Годовиков